Wüsten-Massasauga ist der deutsche Name für folgende Schlangen (Unterfamilie Grubenottern (Crotalinae), Gattung Zwergklapperschlangen (Sistrurus)):

 Sistrurus catenatus edwardsi, Unterart von Sistrurus catenatus (Rafinesque, 1818) – auch Massassauga oder Ketten-Klapperschlange
 Sistrurus tergeminus (Say, 1823)